Nommensen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Nommensen (* 1975), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer
 Karl Nommensen, deutscher Fußballspieler
 Klaus-Uwe Nommensen (* 1952), deutscher Theologe, Autor und Herausgeber
 Ludwig Ingwer Nommensen (1834–1918), deutscher Missionar